Mae Young Classic (MYC) war ein Wrestling-Turnier der Wrestling-Promotion World Wrestling Entertainment (WWE), das exklusiv auf dem WWE Network veröffentlicht wurde. Wie bei allen Wrestling-Turnieren wurde der Ausgang durch eine Storyline bestimmt. Das Turnier durfte die Japanerin Kairi Sane für sich entscheiden. Im Finale stand sie der ehemaligen UFC- und Strikeforce-Kämpferin Shayna Baszler gegenüber.

Hintergrund 
Nach dem Erfolg der beiden Turniere Cruiserweight Classic und WWE United Kingdom Championship Tournament wurde ein ähnliches Turnier, an dem nur weibliche Wrestler teilnehmen konnten, veranstaltet. Angekündigt wurde das Turnier bei Wrestlemania 2017. Das Turnier wurde nach der Wrestling-Legende Mae Young benannt. Wie bereits bei vorigen Turnieren arbeitete dabei die Entwicklungsliga WWE NXT mit diversen Independent-Promotions zusammen, um die 32 Wrestler des Turniers festzulegen. Im Laufe der Vorbereitungszeit wurden die einzelnen Wrestlerinnen benannt.

Die Aufnahmen zum Turnier fanden am 13. Juli und 14. Juli 2017 im Winter Park der Full Sail University statt. Eine Ausnahme stellt das Finale dar, das am 12. September 2017 im Anschluss an WWE SmackDown Live im Thomas & Mack Center in Paradise aufgenommen wurde.

Besetzung

Teilnehmerliste 
Insgesamt nahmen 32 Wrestler aus 13 Nationen teil. Ein Großteil der Wrestler stammte aus den Vereinigten Staaten. Einige Wrestler waren vorher schon einmal für die WWE angetreten. Dazu gehören Mia Yim, Santana Garrett, Sarah Logan, Serena Deeb, die der Straight Edge Society um CM Punk angehörte, und Tessa Blanchard. Jazzy Gabert, die einzige deutsche Teilnehmerin, ist in Deutschland und Europa als „Alpha Female“ bekannt.

Ersetzt

Ersatzwrestler
Im falle einer Verletzung oder eines sonstigen Ausfalls standen folgende Ersatzwrestlerinnen bereit:

Moderation

Schiedsrichter

Turnierablauf 

Legende:
 Ex: Episode x
 Sub: Submission (Aufgabegriff)
 Fett markiert: Gewinner

Episodenliste

Nachwirkungen 
Gewinnerin Kairi Sane hatte ihr WWE-NXT-Debüt am 4. Oktober 2017 und ihr Pay-Per-View-Debüt bei NXT TakeOver: WarGames. Entwicklungsverträge erhielten außerdem die Inderin Kavita Devi und Finalistin Shayna Baszler. Weitere Auftritte bei NXT hatten Bianca Belair, Lacey Evans, Mercedes Martinez, SageBeckett, Dakota Kai, Candice LeRae, Vanessa Borne, Taynara Conti.

Ins Roster von WWE SmackDown wechselte Sarah Logan.

Die deutsche Wrestlerin Jazzy Gabert hinterließ bei den Fans Eindruck. Bei ihrem Six-Man-Tag-Team-Match wurde ihr von den Fans ein „Please sign Jazzy“-Chor gesungen.

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Vereinigte Staaten)
WWE 2017
Wrestling-Event
Sportveranstaltung in Florida
Sportveranstaltung in Paradise (Nevada)
Sportsendung (Fernsehen)
Sport (Winter Park, Florida)